Бертло — присілок у Кізнерському районі Удмуртії, Росія.
 Марселен Бертло, П'єр Ежен Марселен Бертло — (*1827 — †1907) — французький хімік, громадський діяч, педагог, член Паризької академії наук.